Djoué steht für:

 Djoué (Departement), Departement in Gabun
 Djoué (Fluss), Fluss in der Republik Kongo
 Talsperre Djoué, Talsperre in Republik Kongo